Прері (округ, Арканзас)
 Прері (округ, Монтана)